Amósis (filho de Abana)
 Amósis-Nefertari
 Amósis Penecbete

Desambiguações de história